Малкоч — название ряда населённых пунктов:
 Малкоч — село в Кырджалийской области Болгарии. Община Кирково.
 Малкоч — село в Молдавии, вблизи посёлка Кондрица и в 21 км от Кишинёва.